La Primera División 1969 è stata la quarantunesima edizione del massimo torneo calcistico argentino e la terza ad essere disputata con la formula dei tornei Metropolitano e Nacional.

Campionato Metropolitano

Gruppo A

Gruppo B

Semifinali
Boca Juniors 0-0 River Plate
River Plate avanza in virtù della classifica avulsa: River Plate 35, Boca Juniors 34
Racing Club 0-1 Chacarita Juniors

Finale
Chacarita Juniors 4-1 River Plate

Petit
Newell's Old Boys 1-0 Rosario Central
Gimnasia y Esgrima La Plata 0-3 Unión de Santa Fe
Unión de Santa Fe 4-3 Newell's Old Boys

Reclasificatorio "A"

Reclasificatorio de Primera

Classifica marcatori

Campionato Nacional

Playoff per il secondo posto
River Plate 1-0 San Lorenzo de Almagro
San Lorenzo de Almagro 2-3 River Plate

Classifica marcatori

Collegamenti esterni
 Argentina 1969 - RSSSF
 Argentina - List of Topscorers - RSSSF

Calcio nel 1969
Campionato argentino di calcio